Osoby o tym nazwisku:
 Adrián Ramos – kolumbijski piłkarz
 Sergio Ramos – hiszpański piłkarz

Miejscowości o tej nazwie:
 Ramos – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych